Termenul Sculeni se poate referi la:

Localități
Sculeni — localitate din județul Iași
Sculeni — comună din raionul Ungheni
Sculeni — cartier din Chișinău

Dinastie
Sculeni (dinastie)